Hentzia  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе . Виды этого рода обитают на территории Северной и Центральной Америки, а также на островах в Карибском море.

Виды 
 Hentzia antillana Bryant, 1940 — Вест-Индия
 Hentzia audax Bryant, 1940 — Куба
 Hentzia calypso Richman, 1989 — Ямайка
 Hentzia chekika Richman, 1989 — США, Багамы, Куба
 Hentzia cubana Richman, 1989 — Куба
 Hentzia elegans (Keyserling, 1885) — Северная Америка
 Hentzia fimbriata (F. O. P-Cambridge, 1901) — от Мексики до Колумбии
 Hentzia footei (Petrunkevitch, 1914) — Малые Антильские острова
 Hentzia grenada (Peckham & Peckham, 1894) — США
 Hentzia mandibularis (Bryant, 1943) — остров Гаити
 Hentzia mitrata (Hentz, 1846) — США, Канада, Багамы
 Hentzia palmarum (Hentz, 1832) — Северная Америка, Бермудские острова, Багамы, Куба
 Hentzia parallela (Peckham & Peckham, 1894) — от Гондураса до Тринидад 
 Hentzia pima Richman, 1989 — США
 Hentzia poenitens (Chamberlin, 1924) — Мексика
 Hentzia squamata (Petrunkevitch, 1930) — Пуэрто-Рико
 Hentzia tibialis Bryant, 1940 — Куба
 Hentzia vernalis (Peckham & Peckham, 1893) — от Колумбии до Сент-Винсента
 Hentzia vittata (Keyserling, 1885) — Большие Антильские острова
 Hentzia whitcombi Richman, 1989 — Пуэрто-Рико, Малые Антильские острова
 Hentzia zombia Richman, 1989 — Гаити

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2008): The world spider catalog , version 8.5. American Museum of Natural History.
 Pictures of H. antillana
 Pictures of H. mitrata
 Pictures of H. palmarum

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных